El centrismo es la tendencia a dirigirse hacia el centro, y en este sentido, este término puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Centrismo político, conjunto de partidos, políticas, y/o ideologías, que se caracteriza por considerarse a sí misma intermedias en el espectro político, respecto de posiciones generalmente llamadas de derecha y de izquierda.
 Tendencia a situar lo propio como centro del universo:
 Etnocentrismo, Eurocentrismo … , tendencia a situar la cultura propia como criterio exclusivo de interpretación.
 Antropocentrismo, Geocentrismo, Teocentrismo … , si se tiene inclinación o propensión a tomar a un determinado ente como centro natural.
 Nacionalismo … , cualquier vertiente política o ideológica a la que se le atribuye importancia fundamental.
 Falacia del punto medio, también llamada o conocida como Falacia de la equidistancia, o como Falacia de la moderación, o como Falacia del compromiso, falacia a través de la que el interlocutor trata de atribuir una supuesta credibilidad a una afirmación, por el mero hecho de que equidista del resto de las posturas, o que parece equilibrada respecto del resto de las posturas.
 Retórica centrista, modalidad de la retórica, especialmente en política, que se caracteriza por presentar posiciones moderadas, o que buscan o pretenden ser consensuales.

Nota: No debe confundirse centrismo con centralismo (modelo de gobierno propio del estado unitario.